Bečvář – cratere lunare
4567 Bečvář – asteroide
Antonín Bečvář – astronomo ceco
Miloš Bečvář – fondista cecoslovacco